Рюффе () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Рюффе, Пьер (1851—1932) — французский военный деятель, Дивизионный генерал, участник Первой мировой войны.

Топонимы 
 Рюффе-ле-Бон — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Рюффе-лез-Эшире — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.

См. также 
 Рюффен